Ласс может означать:
 Ласс, Август (1903—1962) — эстонский футболист.
 Квятковская-Ласс, Барбара (1940—1995) — эстонская актриса.
 Ласс, Донна (Donna Lass, 1944 — ок. 1970) — предполагаемая жертва серийного убийцы Зодиака.
  (род. 1983) — германский режиссёр и сценарист.
  (род. 1981) — норвежский актёр.
 Ласс или Диарра, Лассана (род. 1985) — французский футболист.
 Ласс или Бангура, Альхассан (род. 1992) — гвинейский футболист.
 Ласс (Шотландия) — село в Шотландии.
  — шхуна.

См. также 
 Лас
 Лусс